Мексиканос има више значења:

 Мексиканос (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мексиканос (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику